Теофил Николов Поптеофилов е български общественик, учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Николов е роден на 18 януари 1882 година в разложкото село Белица, тогава в Османската империя. Произхожда от рода Поптеофилови. Баща му Никола Поптеофилов е участник в Кресненско-Разложкото въстание, брат му Георги Николов е деец на ВМОРО, а чичо му Лука Поптеофилов е български учител в Сяр, Неврокоп, Мелник и Банско и основател на революционната организация в Разлога. Теофил учи в Белица и още като ученик влиза във ВМОРО. След завършване на средно образование участва в Илинденско-Преображенското въстание. След погрома на въстанието и изгарянето на Белица Теофил Николов бяга в България и става учител в Добрич. Завършва Школа за запасни офицери и като офицер участва във войните за национално обединение. След 1919 година работи в тютюневи фирми и банки. Началник е на клона на Македонската народна банка в Неврокоп. Става кмет на село Лъджене, където умира в 1940 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Български подпоручици
Дейци на ВМОРО
Носители на орден „Свети Александър“
Починали във Велинград
Родени в Белица
Лъдженци (Чепино)
Български имигранти от Македония във Велинград